Лати́ница, лати́нское письмо́ — восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность, возникшая в латинском языке в середине I тысячелетия до н. э. и впоследствии распространившаяся по всему миру.

Современная латиница, являющаяся основой письменности большинства романских, германских, а также множества других языков, в своём базовом варианте состоит из 26 букв. Буквы в разных языках называются по-разному.

Письменность на основе латинского алфавита используют все языки романской (кроме молдавского языка в ПМР и, в некоторых странах, сефардского языка), германской (кроме идиша), кельтской и балтийской групп, а также некоторые языки славянской, финно-угорской, тюркской, семитской и иранской групп, албанский, баскский языки, а также некоторые языки Индокитая (вьетнамский язык), Мьянмы, большинство языков Зондского архипелага и Филиппин, Африки (южнее Сахары), Америки, Австралии и Океании, а также искусственные языки (например, эсперанто).

История 

Латинский алфавит начал формироваться предположительно в VIII веке до н. э. Древнейшие обнаруженные надписи датируются приблизительно VII веком до н. э. Согласно В. Истрину, ранние надписи носят переходный характер от западногреческого и этрусского к латинскому письму. Классический латинский алфавит окончательно сложился около I века до н. э. Направление письма в архаичных надписях могло быть как слева направо, так и справа налево. Засвидетельствованы также надписи бустрофедоном. Время возникновения латинских строчных букв относится к V веку н. э.

Существуют две гипотезы происхождения латинского алфавита. По одной гипотезе, латинский язык заимствовал алфавитное письмо из греческого напрямую, по другой — своеобразным посредником в этом оказался этрусский алфавит. В том и в другом случае основой латинского алфавита является западногреческий (южноиталийский) вариант греческого алфавита. Латинский алфавит обособился примерно в VII веке до н. э. и первоначально включал только 21 букву: A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V и X.

В архаичном латинском алфавите буквы C (восходящая к архаичному наклонному начертанию греческой гаммы Γ), K (от греческой каппы Κ) и Q (от впоследствии исключённой из греческого алфавита буквы коппа Ϙ) использовались для обозначения звуков [k] и [g]; при этом K ставилась перед A; буква Q (иногда) ставилась перед V и O; а C ставилась всюду.

Буквы Θ, Φ и Ψ не использовались для записи слов, но применялись как знаки для чисел 100, 1000 и 50. Впоследствии эти функции перешли к буквам C, M и L, соответственно (см. Римские цифры).

Буква Z (аналог греческой дзеты Ζ) была исключена из алфавита в 312 году до н. э. (позже её восстановили). В 234 году до н. э. на месте исключённой Z была создана отдельная буква G путём добавления к C поперечной чёрточки. В I веке до н. э., после завоевания Римом Греции были добавлены буквы Y и Z для записи слов, заимствованных из греческого языка. Название буквы Y («i Graeca», то есть «и греческое») было введено, чтобы отличать эту букву от I, так как греческий звук, соответствующий ипсилону, в латинской фонетике отсутствовал. Большинство букв называлось не греческими названиями их аналогов (восходящих к финикийскому алфавиту), а просто по их произношению (для гласных) или (для согласных) с помощью добавления звука [eː] после согласного (для взрывных согласных) или [ɛ] перед согласным (для фрикативных и сонорных) ([aː], [beː], [keː], [deː], …), за исключением K [kaː] и Q [kuː], чтобы отличать их от C [keː], а также H [haː]. В итоге получился классический латинский алфавит из 23 букв:

 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Потомок Аппия Клавдия, император Клавдий (правивший в 41—54 годах), будучи на должности консула в 37 году, пытался добавить в латинский алфавит три новых буквы: знаки для звуков PS/BS (по аналогии с греческой пси Ψ); для согласного V, чтобы отличать его от обозначавшегося той же буквой гласного звука (в современном латинском алфавите для этой гласной используется буква U, возникшая лишь в новое время); а также для краткого звука, промежуточного между I и V (так называемый sonus medius, звучавший, вероятно, как ɨ или ʉ, близко к русскому звуку ы). Однако после смерти Клавдия «Клавдиевы буквы» были забыты.

На рубеже II—I веков до н. э. выработался каллиграфически совершенный вид эпиграфического письма для особо важных надписей. Латинское письмо эпиграфических памятников также называют монументальным, квадратным или лапидарным. Однако в повседневной жизни римляне использовали курсивную скоропись. Эпиграфисты выделяют иногда ещё один вид латинского письма — актуарный, использовавшийся для документов (актов). Особый вид латинского письма возник в III веке в Северной Африке — так называемое унциальное письмо.

Древние римляне использовали только заглавные формы букв; современные строчные буквы появились на рубеже античности и средних веков; в целом буквы в своём современном виде оформились около 800 года (так называемый каролингский минускул).

Уже в новое время, около XVI века произошла дифференциация слоговых и неслоговых вариантов букв I и V (I/J и U/V). В итоге получился современный алфавит из 25 букв:

 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

Примерно в то же время, но только в северной Европе стал считаться отдельной буквой диграф VV, возникший в XI веке и использующийся в письме германских языков. С добавлением W алфавит достиг своего окончательного состава из 26 букв:

 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Этот стандартный 26-буквенный алфавит зафиксирован Международной организацией по стандартизации (ISO) как «базовый латинский алфавит». Этот алфавит совпадает с современным английским алфавитом.

В средние века в скандинавских и английском алфавитах использовалась руническая буква þ (название: thorn) для звука [θ] (как в современном английском thing), однако позднее она вышла из употребления. В настоящее время thorn используется только в исландском алфавите.

Все прочие добавочные знаки современных алфавитов, основанных на латинском, происходят от указанных выше 26 букв с добавлением диакритических знаков или в виде лигатур (так, немецкая буква ß, эсцет, происходит из готической лигатуры букв S и Z).

Современный латинский алфавит 

Как можно заметить, в печатном варианте латинского алфавита не различаются «l» и «I», так же, как и «e» и «l» в их рукописных вариантах. Это может приводить к неправильным прочтениям слов.

Модификации букв 

Для большинства языков обычного латинского алфавита недостаточно, потому что в латинице нет букв для обозначения шипящих согласных, аффрикат, абруптивных согласных, носовых гласных и других звуков, поэтому для адаптации фонетических систем языков к латинице часто используются диакритические знаки, лигатуры и другие модификации букв. Примеры:

Ā Ă Â Ã À Á Ä Å Ą Æ Ç Č Ć Ð Ē Ę Ğ Ģ Î Į Ì Í Î Ï Ī Ķ Ł Ñ Ö Ő Ó Õ Ø Œ ß Ş Š Ś Ţ Ū Ŭ Ú Ù Û Ý  Ž Ź Ż

Больше всего диакритических знаков имеет вьетнамский язык, который, подобно турецкому языку, перешёл на латиницу довольно поздно.

Кроме того, в некоторых языках возникли комбинации букв — диграфы, триграфы, тетраграфы, пентаграфы, гексаграфы и гептаграфы, которые используются для обозначения звука, отсутствующего в классической латинской азбуке (например: ch, sch, ie, th, ng, ei, sz, cz, tsch, dh, eu, schtsch). Из некоторых таких комбинаций букв со временем возникают лигатуры (сращения) или новые буквы (ср. вышеуказанное образование W из двойной VV в поздней латыни, английском, немецком и польском или æ из a и e в датском, норвежском и исландском).

Во времена Средневековья в латинском письме часто употребляемые префиксы, суффиксы и даже корни слов сокращались с помощью лигатур и специальных знаков, некоторые из которых используются и сегодня. Например, символы @ и & образованы из латинских слов ad («к») и et («и»).

Латинская азбука в других языках расширялась также за счёт появления новых букв. Часто модифицировались уже имеющиеся буквы, как было уже в классической латыни с буквой G, которая является модификацией буквы C. Другие примеры новых букв: Ð в исландском языке, Ŋ в саамском языке.

Иногда латиницу расширяли за счёт букв других алфавитов, как это произошло с буквами Y и Z, заимствованными из греческого алфавита, или с буквой Þ (Thorn) в исландском языке, заимствованной из рунической азбуки. Некоторые западно-, центрально- и южно-африканские языки используют дополнительные буквы; например, в языке адангме имеются буквы ⟨Ɛ/ɛ⟩ и ⟨Ɔ/ɔ⟩, язык га использует буквы ⟨Ɛ/ɛ⟩, ⟨Ŋ/ŋ⟩ и ⟨Ɔ/ɔ⟩. В языке хауса используются буквы ⟨Ɓ/ɓ⟩ и ⟨Ɗ/ɗ⟩ для имплозивных согласных и ⟨Ƙ/ƙ⟩ для абруптивных согласных.

На латинице основан также Международный фонетический алфавит, использующийся для фонематической и фонетической транскрипции, хотя некоторая часть его символов взята из других алфавитов, например из греческого алфавита.

Распространённость

Латиница как международный алфавит 
В настоящее время латиница знако́ма почти всем умеющим читать людям Земли, поскольку изучается всеми школьниками либо на уроках математики, либо на уроках иностранного языка (не говоря уже о том, что для многих языков латинский алфавит является родным), поэтому он де-факто является «алфавитом международного общения». На латинице основано большинство искусственных языков, в частности, эсперанто, интерлингва, идо и другие.

Для всех языков с нелатинской письменностью существуют также системы записи латиницей (романизации) — даже если иностранец и не знает правильного чтения, ему гораздо легче иметь дело со знакомыми латинскими буквами, чем с «китайской грамотой». В ряде стран вспомогательное письмо латиницей стандартизировано и дети изучают его в школе (в Японии, Китае).

Запись латиницей в ряде случаев диктуется техническими трудностями: международные телеграммы всегда писались латиницей; в сети Интернет можно встретить запись русского языка латиницей из-за отсутствия поддержки кириллицы клиентской машиной (см. транслит; то же относится и к греческому языку).

С другой стороны, в текстах на нелатинском алфавите иностранные названия нередко оставляют латиницей из-за отсутствия общепринятого и легко узнаваемого написания в своей системе. Например, иногда в русском тексте японские названия пишут латиницей, хотя для японского языка существуют общепринятые правила транслитерации в кириллический алфавит.

Неоднократно выдвигалась идея перевода всех языков на латинское письмо. Например, сторонником глобальной латинизации был известный датский лингвист Отто Есперсен.

Романизация языков с нелатинской письменностью 

Латиница используется во всём мире для языков, которые пользуются иными системами письменности с целью упрощения коммуникации. Большинство таких языков имеет официальные правила транскрипции и/или транслитерации на базе латиницы. Иногда такие системы транслитерации называют романизированными, то есть производными от романских, а следовательно, латинского языков.

Ниже приводится таблица с примерами латинизированной транслитерации греческого, русского (и других языков, пользующихся кириллицей), иврита, арабского, персидского, японского (катакана) и корейского (хангыль) языков:

Использование латиницы для русского языка 

Попытки использовать латиницу в записях на русском языке отмечались ещё в 1680-х — 1690-х годах. В годы правления Петра I компромиссом между сторонниками традиционного кириллического полуустава и теми, кто стремился максимально полно заимствовать западную культуру, стал гражданский шрифт. Отдельные проекты перевода русского языка на латиницу появлялись в XIX веке. Позднее эта проблема поднималась в СССР в 1920-х годах (см. латинизация). К концу 2000-х эта идея, как правило, стала выдвигаться лишь в публикациях, рассчитанных на привлечение внимания, а не на практическую реализацию.

См. также 

 Латинское произношение и орфография
 Алфавиты на основе латинского
 Латинизация — проект по переводу письменностей народов СССР на латиницу
 Русская латиница
 Авиационный алфавит
 Список латинских букв
 Список языков по системам письма

Примечания

Литература

Ссылки 

 Все о латинском языке
 Лингвистический энциклопедический словарь (1990) / Латинское письмо